Gänßler, Gänssler, oder Gaenssler ist der Familienname folgender Personen:
 Karla Gänßler (* 1954), deutsche Bildhauerin 
 Katharina Gaenssler (* 1974), deutsche Künstlerin
 Michael Gaenssler (* 1942), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Peter Gänßler (1937–2015), deutscher Mathematiker